Wiley est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Wiley, ville du Colorado aux États-Unis’

Patronyme 

 Cliff Wiley, athlète américain ;
 Ethan Wiley, réalisateur et scénariste américain ;
 Kehinde Wiley, peintre américain ;
 Lee Wiley (1908-1975), chanteuse, auteure-compositrice-interprète américaine de la nation Cherokee ;
 Mildred Wiley (1901-2000), athlète américaine spécialiste du saut en hauteur ;
 Peter Wiley (1955-), violoncelliste américain ;
 Samira Wiley (née en 1987), actrice américaine ;

Pseudonyme 

 Wiley, rappeur anglais.

Édition 
 John Wiley & Sons, maison d'édition américaine spécialisée dans la publication de revues scientifiques, d'ouvrages techniques, universitaires et encyclopédiques.
 Wiley-Blackwell

Patronyme anglais
Toponymie américaine